Пожар на американской базе Кэмп Доха в Кувейте произошёл 11 июля 1991 года, незадолго после окончания военной операции США против Ирака «Буря в пустные». На базе был рассредоточен американский 11-й бронетанковый полк. На тот момент это было единственное наземное подразделение США в районе после окончания боевых действий. Полк должен был находится в состоянии повышенной боевой готовности и поэтому большинство машин были загружены боекомплектом.

Ход событий 
В 10:20, когда в лагере находилось более 1000 американских и 250 британских военнослужащих, в бронированном транспортёре боеприпасов M992 FAASV произошло возгорание 155-мм снарядов, что спровоцировало цепную реакцию. В результате в огне была выведена из строя 161 единица автомобильной и бронированной техники, из них 84 было уничтожено и 77 повреждено. Ранения получили  от 56 до 58 солдат антииракской коалиции.

DAU (Defense Acquisition University) опубликовал список из 62 единиц выведенной из строя техники:
4 танка М1 Абрамс (1 из них был ремонтопригоден)
7 САУ M109
7 M992 FAASV
4 AVLB
40 автомобилей и грузовиков, такие как Humvee, CUCV и др.

Также известно что в пожаре было уничтожено несколько БРЭМ M88A1 и БТР M113.

Стоит заметить что в первоначальных сообщениях СМИ говорилось что в пожаре было уничтожено и повреждено 14 танков «Абрамс» и уничтожено 8 САУ M109, не считая другой техники.

В денежном эквиваленте сумма ущерба составила 40.3 млн. дол., из которых 23.3 млн. ущерб повреждённой техники, 14.7 млн. ущерб потерянных боеприпасов и 2.3 млн. ущерб зданиям.

24 июля во время разминирования при взрыве боеприпаса погибли 3 американских военнослужащих.

См. также 
 Взрывы артиллерийских складов в Новобогдановке
 Пожар на складе боеприпасов в Балаклее

Примечания

Ссылки 

Взрывы боеприпасов на объектах их производства, транспортировки и хранения
Война в Персидском заливе